Prinzregentenstraße 7 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Prinzregentenstraße 7–9 in München
 Prinzregentenstraße 7 in Rosenheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Rosenheim